Саурамбаев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Саурамбаев, Жанбек Негматович (1940—2016) — советский волейболист.
 Саурамбаев, Турсынбай (1894—1971) — Герой Социалистического Труда.